Warren B. Offutt, född 13 februari 1928, död 20 september 2017 var en amerikansk astronom.

Minor Planet Center listar honom som W. Offutt och som upptäckare av 18 asteroider.

Asteroiden 7639 Offutt är uppkallade efter honom.

Asteroider upptäckta av Warren B. Offutt

Se även 
 :Kategori:Astronomiska upptäckter av Warren B. Offutt

Referenser 
 

Födda 1928
Avlidna 2017
Amerikanska astronomer under 1900-talet
Män